Die Yearly Yuan-jiang Gujinggong Liquor Haikou World Open 2013 waren ein Snooker-Turnier, das vom 25. Februar bis 3. März 2013 im Hainan International Exhibition Center in Haikou ausgetragen wurde.

Vorjahressieger Mark Allen konnte seinen Titel durch einen 10:4-Finalerfolg über Matthew Stevens erfolgreich verteidigen.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl (in der Tabelle in Klammern).

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 25. und 26. Februar 2013 in Haikou statt.

|}

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 18. bis 21. Dezember 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2012/13 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Endrunde

Qualifikation

Einzelnachweise

Weblinks 
 Fotogalerie der Haikou World Open 2013 auf Facebook.

2013
Snookerveranstaltung 2013
Sport (Hainan)
Billardturnier in der Volksrepublik China
Haikou